L'épreuve masculine de pistolet à 10 mètres air comprimé des Jeux olympiques d'été de 2016 se déroule au Centre national de tir  à Rio de Janeiro, le .

Format de la compétition 
L'événement consiste en deux tours : une manche qualificative et une finale. En qualification, chaque tireur tire 60 coups de feu avec un pistolet à air comprimé à 10 mètres de distance en position debout. Les scores pour chaque tir sont comptabilisés avec un incrément de distance de 1, avec un score maximum de 10.

Les 8 meilleures tireurs en qualification participent à la finale. Ils tirent 20 autres coups de feu supplémentaires. Ces tirs sont comptabilisés avec un incrément de distance de 0,1, avec un score maximum de 10,9.

Qualification

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Rio 2016
 Site officiel de l'ISSF

Pistolet a 10 m air comprime hommes